Риф Крузенштерна () — риф-призрак в Тихом океане к югу от атолла Мидуэй. Открыт 11 октября 1805 года Юрием Фёдоровичем Лисянским и назван им же по имени И. Ф. Крузенштерна. По названию этого рифа Подветренные Гавайские острова также назывались островами, или рифами Крузенштерна (). Наносился на карты под  или под . Был удалён с карт после 1923 г.

Примечания 

Крузенштерна
Крузенштерна